Jméno Čížkov má více sídel:
 Čížkov (okres Plzeň-jih) – obec v okrese Plzeň-jih
 Čížkov (okres Pelhřimov) – obec v okrese Pelhřimov
 Čížkov (zámek) – zámek v obci

Vizte též 
 Čížkovice

Externí odkazy